Broadwell kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Broadwell, Oxfordshire, ort i England, 
 Broadwell, Cotswold, ort i Cotswold, Gloucestershire, England, 
 Broadwell, Forest of Dean, ort i Coleford, Forest of Dean, Gloucestershire, England, 
 Broadwell, Warwickshire, ort i Leamington Hastings, Rugby, Warwickshire, England,

USA 

 Broadwell, Illinois, ort, Logan County, 

Robotskapade USAförgreningar